Le soleil se lève aussi peut faire référence à :

Littérature
Un roman de Ernest Hemingway : Le soleil se lève aussi

Cinéma
 Un film de Henry King sorti en 1957 : Le soleil se lève aussi, tiré du roman d'Ernest Hemingway
 Un film de Jiang Wen sorti en 2007 :  Le soleil se lève aussi.

Télévision
Un téléfilm de James Goldstone : The Sun Also Rises, tiré du même roman